La CONCACAF League 2017 è stata l'edizione inaugurale della CONCACAF League. La competizione è stata vinta dagli honduregni del Club Deportivo Olimpia che hanno battuto in finale i costaricani del Santos de Guápiles, qualificondosi così di diritto alla CONCACAF Champions League 2018.

Date

Squadre partecipanti

Risultati

Tabellone

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinale

Finale

Andata

Ritorno

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2017
2017